James George Landells (1825-1871), aventurier britannique ;
 Suzanne Landells (1964- ), nageuse australienne.